Гай Уммідій Квадрат Анніан Вер () - державний діяч часів Римської імперії
 Вер Луцій Аврелій () (*130 — †169) - римський імператор з 07.03.161
 Марк Анній Вер () (? - 138)  - політик, державний діяч часів Римської імперії
 Марк Віндій Вер () - державний діяч та правник Римської імперії за часів династії Антонінів, консул-суффект 138 року.
 Обрі де Вер I (або Альберик де Вер; ; †1088 або 1112 р.) — нормандський лицар, засновник дому де Верів, графів Оксфордських.
 ‎Едді Вер (1931-1978) - американський блюзовий піаніст і співак.
 Калліст (Вер) (нар. 1934)  - єпископ Константинопольської Православної Церкви з титулом митрополит Діоклійський (з 1982), вікарій Фіатирської архієпископії.
 Ясмін Вер (нар. 1980) - німецька тенісистка.

 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Вер () — громада в Австрії, в Тіролі.

Див. також 
 Вер (гірнича міра)
 Віра (значення)